De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1998/99 werd gehouden op woensdag 12 juni 1999 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Werder Bremen versloeg Bayern München na strafschoppen.

Finale

Wedstrijd

1999
Werder Bremen
FC Bayern München
DFB
Sportevenement in Berlijn